Шевелёв, Николай:
 Шевелёв, Николай Артемьевич (1869— 1929) — русский певец (баритон). 
 Шевелёв, Николай Васильевич (1877—1933) — полковник, военный инженер.
 Шевелёв, Николай Николаевич (1965—2000) — советский и российский офицер, Герой Российской Федерации.
 Шевелёв, Николай Семёнович (1922—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.